Le Sonnet 99 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Avec ses quinze vers, il ne suit pas la structure habituelle du sonnet anglais. C'est le seul sonnet du recueil à compter plus de quatorze vers ; l'autre sonnet présentant un nombre inhabituel de vers, le 126, en compte seulement douze.

Texte original 
Texte et typographie originale : THe forward violet thus did I chide,
Sweet theefe whence didſt thou ſteale thy ſweet that
If not from my loues breath,the purple pride,       (ſmels
Which on thy ſoft cheeke for complexion dwells?
In my loues veines thou haſt too groſely died,
The Lillie I condemned for thy hand,
And buds of marierom had ſtolne thy haire,
The Rofes fearefully on thornes did ſtand,
Our bluſhing ſhame,an other white diſpaire:
A third nor red,nor white,had ſtolne of both,
And to his robbry had annext thy breath,
But for his theft in pride of all his growth
A vengfull canker eate him vp to death.
  More flowers I noted,yet I none could ſee,
  But ſweet,or culler it had ſtolne from thee.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

099